Chelsea – dzielnica Londynu
 Chelsea F.C. – angielski klub piłkarski
 Chelsea – brytyjski zespół muzyczny
 Chelsea – album brytyjskiego zespołu Chelsea
 Chelsea − dzielnica Manhattanu w Nowym Jorku
 Chelsea – amerykański zespół muzyczny

Miejscowości w USA:
 Chelsea – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Chelsea – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Chelsea – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Chelsea – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Suffolk
 Chelsea – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Chelsea – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
 Chelsea – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Chelsea – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Chelsea – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Chelsea – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Gminy w USA:
 Chelsea (ang. Chelsea Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Chelsea (ang. Chelsea Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Chelsea (ang. Chelsea Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Chelsea (ang. Chelsea Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Chelsea (ang. Chelsea Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Ludzie o imieniu Chelsea 
 Chelsea Clinton - amerykańska bizneswoman, córka Billa i Hillary Clintonów
 Chelsea Peretti - amerykańska komiczka i aktorka